3. ŽNL Vukovarsko-srijemska predstavlja 8. stupanj nogometnih natjecanja u Hrvatskoj. Ligu čini 17 klubova podijeljenih u 2 skupine – Vinkovci (8) i Vukovar (9). Prvoplasirani klubovi ulaze u viši razred -  2. ŽNL Vukovarsko-srijemsku (skupine Vinkovci i Vukovar), dok iz lige ne ispada nitko jer ne postoji niža liga. 

U obje grupe (nogometno središte Vinkovci i nogometno središte Vukovar) utakmice se igraju dvokružno.

Klubovi u 3. ŽNL Vukovarsko-srijemskoj u sezoni 2020./21.

Dosadašnji pobjednici

Izvori i vanjske poveznice 
 Županijski nogometni savez Vukovarsko-srijemske županije
 RSSSF.com
 Vinkovački List (Vinkovački list #2186, #2292, #2344, #2392, #2394, #2448, #2498, #2551, #2657, #2709, #2785, #2760, #2810, #2811, #2864)